Статус города в Доминике носит любой населённых пункт, население которого по переписи 1991 года составило более 750 человек. Таким образом, в Доминике 17 городов. Крупнейший города Доминики — Розо (столица страны) — 14 847 человек (2001), на втором месте — Портсмут с населением в 2977 человек (2001).

Примечания 

Списки городов по странам